9-й конгресс Германского шахматного союза проходил с 3 по 19 сентября 1894 года в Лейпциге.

Турнир закончился новой победой З. Тарраша. Главного достижения в карьере добился П. Липке. Также турнир стал первым большим успехом Р. Тейхмана.

Турнирная таблица

Примечания

Литература

Ссылки 
 Партии турнира на сайте www.pgnmentor.com

Шахматные турниры в Германии
Спортивные соревнования в Лейпциге
1894 год в шахматах